Hellebuyck ist der Name von:

 Connor Hellebuyck (* 1993), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 David Hellebuyck (* 1979), französischer Fußballspieler
 Eddy Hellebuyck (* 1961), US-amerikanischer Marathonläufer belgischer Herkunft
 Georges Hellebuyck (1890–1975), belgischer Segler